För efternamnet se Nicander
Nicander är namnet på flera släkter i Sverige och Finland. Tre släktgrupperingar behandlas här. Den äldsta av dessa har sitt ursprung i Småland och innefattar flera prästfamiljer på 1600- och 1700-talen. Från denna släkt har även en gren utvandrat till Finland. Författaren Anders Nicander är medlem av denna släkt. 

Det finns även en yngre Nicandersläkt från Småland till vilken veterinären och professorn Lennart Nicander hör.

Från Södermanland kommer en tredje släkt med namnet Nicander. Astronomen Henric Nicander samt författaren och lyrikern Karl August Nicander tillhör denna släkt.

Två familjevapen är dokumenterade, båda tillhörande den äldre släkten från Småland:
Löjtnant Magnus Nicander (född 1699) med följande blasonering; Sköld: En krigare i harnesk med plym på hjälmen i höger hand hållande ett svärd, stående på en uppskjutande klippa. Hjälmprydnad: Två vingar.
Johan Adam Nicander (född 1972), med följande blasonering; Sköld: I rött en akaciakvist, en brinnande fackla och en olivkvist, alla stolpvis ställda och av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött avslitet lejonhuvud med blå beväring. Han tillhör den gren som bildades då barnen till prästen Israel Nicanders dotter Anna-Lena upptog namnet.

Nicander från Småland – äldre släkten

Stamtavla i urval – kända ättlingar
Per N N, gift med Christina Junandra
Magnus Petri Nicander (död 1677), kyrkoherde i Hovmantorps församling, Växjö stift, gift med Kerstin Jonsdotter
Petrus Nicander (ca 1648–1701), rektor, Helsingfors, Finland, gift med Margareta Ithimaeus
Magnus Nicander (född 1699), löjtnant, hade ett släktvapen som finns dokumenterat
Magnus Nicander (1656–1709), kyrkoherde i Näshults församling, Växjö stift, gift med 1) Christina Kebbonia, 2) Anna Starbeckia och 3) Anna Böttger
Erland Nicander (1691–1748), komminister i Stenbrohults församling i Växjö stift
Israel Nicander (1704–1745), kyrkoherde i Ryssby församling, som då tillhörde Kalmar stift
Anders Nicander (1707–1781), professor, författare och tullkontrollör

Nicander från Småland – yngre släkten

Stamtavla i urval – kända ättlingar
Anders Svensson, Byarum, gift med Stina Katarina Bengtsdotter
Sven Johan Andersson (1827–1915), hemmansägare i Bohult, Tofteryd, sedan arbetare, Norra Solberga, gift med Kristina Katarina Jonasdotter
David (Svensson) Nicander (1858–1905), organist, folkskollärare
Josef Nicander (1896–1949), distriktschef, gift med Greta Lindell
Lennart Nicander (1923–1991), veterinär och professor
Björn Nicander (född 1952), växtfysiolog och docent

Nicander från Södermanland

Stamtavla i urval – kända ättlingar
Per Persson, skattebonde, Farneby, Vrena socken, Södermanland
Henrik Nicander (1744–1815), astronom och statistiker
John Nicander, konrektor vid Strängnäs trivialskola, gift med Ulrika Sellström
Karl August Nicander (1799–1839), författare och lyriker

Källor

Släkter från Småland
Släkter från Södermanland